Stiefelbrunnen steht für:
 Stiefelbrunnen (Döbeln)
 Stiefelbrunnen (München)
 Stiefelbrunnen (Solothurn)